Nel settembre 1429 fu promessa in sposa al despota bizantino della Morea Tommaso Paleologo, che sposò nel gennaio 1430 a Mistra.

Rimase in Morea come consorte di Tommaso fino alla conquista ottomana del 1460, dopo la quale fuggì nell'isola veneziana di Corfù. Qui morì il 26 agosto 1462, venendo sepolta nella Chiesa di Aghios Iasonas e Sosipater.

Dal matrimonio con Tommaso ebbe quattro figli,:

 Andrea
 Manuele
 Elena (che sposò Lazar II Branković di Serbia)
 Zoe (che sposò di Ivan III di Russia).

Note 

Caterina
Caterina